Maccabi Petah Tikva F.C. é um time de futebol israelense da cidade de Petah Tikva. A equipe atualmente compete na Liga Leumit, A Segunda Divisão Israelense de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1912.
Seu maior feito foi ser vice-campeão do Campeonato Israelense de Futebol 3 Vezes, Em 1951-52, 1953-54, e em 2004-05.

Treinadores
 Dror Kashtan (1991–92)
 Yehoshua Feigenbaum (1994–95)
 Moshe Sinai (1997–1998)
 Eyal Lahman (1998–99)
 Yossi Mizrahi (1999–2001)
 Eli Ohana (2001)
 Guy Luzon (2002–2007)
 Yossi Mizrahi (2007)
 Guy Luzon (2008)
 Guy Azouri (2008)
 Roni Levi (2008–2009)
 Freddy David (2009–2011)
 Marco Balbul (2011)
 Eyal Lahman (2011–2012)
 Moshe Sinai (2012-2013)
 Yitav Luzon (2013–14)
 Kobi Refua (2013–14)
 Ran Ben Shimon (2014–2016)
 Dani Golan (2016)
 Kobi Refua (2016–)

Titulos

Divisões
Israeli Premier LeagueVices: 1951-52,1953-54 e 2004-05Liga Artzit/Liga LeumitCampeões:''' 1990-91,2012-13 e 2019-20

Ligações externas
 Sítio oficial 

Clubes de futebol de Israel
Clubes de futebol fundados em 1912